Das Ei steht für:
* Das Frühstücksei, Sketch von Loriot
 Das Ei, deutscher Titel der Kurzgeschichte The Egg von Andy Weir; siehe The Egg (Kurzgeschichte)